Näsbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näsbergstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Näsbergstjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11,6 ha)
Näsbergstjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Näsbergstjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (16,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn